ISO 3166-2:SI — стандарт Міжнародної організації зі стандартизації, який визначає геокоди. Є частиною стандарту ISO 3166-2, що належать Словенії. Стандарт охоплює всі 210-ть общин () республіки.

Загальні відомості 
Кожен геокод складається з двох частин: коду Alpha2 за стандартом ISO 3166-1 для Словенії — SI та додаткового трьохсимвольного коду, записаних через дефіс. Додатковий код утворений трьохсимвольним числом. Геокоди общин Словенії є підмножиною коду домену верхнього рівня — SI, присвоєного Словенії відповідно до стандартів ISO 3166-1.

Геокоди Словенії першого рівня 
Геокоди 210-ти общин адміністративно-територіального поділу Словенії.
 Жирним шрифтом виділено міські общини ().

Геокоди прикордонних для Словенії держав 
  — ISO 3166-2:AT (на півночі),
  — ISO 3166-2:HU (на північному сході),
  — ISO 3166-2:HR (на півдні та сході),
  — ISO 3166-2:IT (на заході).

Див. також 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2

Посилання 
 http://www.iso.org/iso/ru/iso_3166-2_newsletter_ii-2_2010-06-30.pdf  
 http://statoids.com/usi.html 

2:SI